Cantonul Mélisey este un canton din arondismentul Lure, departamentul Haute-Saône, regiunea Franche-Comté, Franța.

Comune 

|-
| Belfahy || align="right" | 80 || align="right" | 70290 || align="right" | 70061
|-
| Belmont || align="right" | 113 || align="right" | 70270 || align="right" | 70062
|-
| Belonchamp || align="right" | 234 || align="right" | 70270 || align="right" | 70063
|-
| Écromagny || align="right" | 166 || align="right" | 70270 || align="right" | 70210
|-
| Fresse || align="right" | 728 || align="right" | 70270 || align="right" | 70256
|-
| Haut-du-Them-Château-Lambert || align="right" | 449 || align="right" | 70440 || align="right" | 70283
|-
| La Lanterne-et-les-Armonts || align="right" | 185 || align="right" | 70270 || align="right" | 70295
|-
| Mélisey || align="right" | 1 677 || align="right" | 70270 || align="right" | 70339
|-
| Miellin || align="right" | 76 || align="right" | 70440 || align="right" | 70345
|-
| Montessaux || align="right" | 168 || align="right" | 70270 || align="right" | 70361
|-
| Saint-Barthélemy || align="right" | 1 149 || align="right" | 70270 || align="right" | 70459
|-
| Servance || align="right" | 846 || align="right" | 70440 || align="right" | 70489
|-
| Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire || align="right" | 519 || align="right" | 70270 || align="right" | 70498
|}
 
 

Cantoane în Haute-Saône